Chiesa della Purificazione della Beata Vergine Maria – chiesa di Braone
 Chiesa della Purificazione della Beata Vergine Maria – chiesa di Cornovecchio
 Chiesa della Purificazione della Beata Vergine Maria – chiesa di Felino
 Chiesa della Purificazione della Beata Vergine Maria – chiesa di Loreggia
 Chiesa della Purificazione della Beata Vergine Maria – chiesa di Ospedaletto
 Chiesa della Purificazione della Beata Vergine Maria – chiesa di Santa Maria di Feletto
 Chiesa della Purificazione della Beata Vergine Maria – chiesa di Scorrano
 Chiesa della Purificazione della Beata Vergine Maria – chiesa di Tarzo
 Chiesa della Purificazione della Beata Vergine Maria – chiesa di Trepuzzi

Pagine correlate 
 Chiesa della Purificazione di Maria Vergine